Loftacarus är ett släkte av kvalster. Loftacarus ingår i familjen Acaronychidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Loftacarus